Menthidae är en familj av spindeldjur. Menthidae ingår i överfamiljen Garypoidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Menthidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Menthidae